

Społeczeństwo 
 rodzina – grupa lub instytucja społeczna

 rodzina w świetle prawa rodzinnego

Nauki ścisłe 
 rodzina – w biologii, jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd, a wyższa niż rodzaj
 rodzina indeksowana – zbiór elementów powiązanych z indeksami
 rodzina zbiorów (matematyka) – zbiór zbiorów
 rodziną pierwiastków – inaczej grupa układu okresowego

Religia 
 „Rodzina” – starokatolickie pismo wydawane przez Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików
 „Rodzina” – nowy ruch religijny założony przez pastora Davida Berga w latach 60. XX wieku na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych
 Rodzina – antykomunistyczny ruch religijny w Czechosłowacji

Językoznawstwo 
 rodzina językowa (językoznawstwo historyczno-porównawcze) – jednostka obejmująca grupę języków, co do których zakłada się lub istnieją bezpośrednie dowody, że wywodzą się one od wspólnego prajęzyka
 rodzina wyrazów (gramatyka) – grupa wyrazów mających wspólne pochodzenie, czyli wywodzących się od jednego wyrazu podstawowego

Filmy 
 Rodzina – polski film z 1976 w reżyserii Jacka Mierosławskiego
 Rodzina (La Famiglia) – włosko-francuski film z 1987 w reżyserii Ettorego Scoli
 Rodzina (En Familie) – duński film z 2010 w reżyserii Pernille Fischer Christensen
 Rodzina – izraelsko-niemiecki film z 2017 w reżyserii Roni Kedar

Zobacz też 

 Święta Rodzina
 artykuły zaczynające się od słowa „rodzina”

no:Familie#Andre betydninger